Manuel Roxas, een voormalig Filipijns president;
 Mar Roxas, een Filipijns senator en kleinzoon van de president.